Асакуса:
 Асакуса — один из кварталов Токио, в специальном районе Тайто.
 Асакуса — линия метрополитена расположенная в Токио, принадлежащая Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation (Toei). 
 Асакуса — крупная железнодорожная станция на линиях Исэсаки, Асакуса и Гиндза.
 Асакуса-дзиндзя — синтоистское святилище в Токио

См. также 
 Асакусабаси (значения)